David Malcolm (Bangor, 1969. május 8.) ír nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ír labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1999-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett. Az UEFA JB besorolás alapján harmadik kategóriás játékvezető.

Nemzetközi kupamérkőzések

Európa Liga 
1970-ig Vásárvárosok Kupája (VVK), az első UEFA-kupa 1971-ben indult útjára.

2003-ban az előselejtezők során a Varteks–Debrecen (1:3) mérkőzést irányította.

2009-től az UEFA-kupa Európa Liga néven folytatódik, 6 játékvezető tevékenykedik a szabályszerűség biztosítása érdekében. A hagyományos három játékvezető - a játékvezető és kettő asszisztens - és a tartalék bíró kiegészül kettő gólbíróval, valamint kiegészül a tartalék játékvezetővel.

Sportvezetőként
Észak-Írországban a nemzeti játékvezetők elnöke.

Források 
  
 
 
 
 
 

Ír labdarúgó-játékvezetők
1969-ben született személyek
Élő személyek